Чемпіонат Австрії 1934/35 () — 24-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Чемпіоном водинадцяте став Рапід.

Турнірна таблиця

Чемпіони 
Гравці основного складу:
 Рудольф Рафтль
 Карл Єстраб
 Людвіг Тойшек
 Франц Вагнер
 Штефан Скоумаль
 Йозеф Смістик
 Франц Смістик
 Йоганн Остерманн
 Карл Гохрайтер
 Маттіас Кабурек
 Йоганн Пессер
 Франц Біндер
 Тренер — Едуард Бауер

Бомбардири 
 Маттіас Кабурек («Рапід») — 27
 Франц Біндер («Рапід») — 21
 Йоганн Вальцгофер («Ваккер») — 20
 Карл Гохрайтер («Рапід») — 17
 Леопольд Фогль («Адміра») — 15
 Антон Шалль («Адміра») — 14
 Вільгельм Ганеманн («Адміра») — 14
 Карл Штойбер («Адміра») — 12
 Адольф Земп («Лібертас») — 11

Кваліфікація до Кубка Мітропи

Плей-оф

Результати

Примітки

Посилання 
 Чемпіонат Австрії 1934/35 на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії 1934/35 на rsssf 

1935
Австрія
Австрія